Dark Secrets – film del 1923 diretto da Victor Fleming
 Dark Secrets – film del 1992 diretto da Clark Brandon
 Dark Secrets – film del 1997 diretto da John T. Bone
 Dark Secrets – film per la televisione del 2012 diretto da David Barber